«Москвич 2315» — это легковое авто с кузовом типа пикап. Его выпускали на АЗЛК с 1984 по 1988 г. Эта машина была изготовлена на базе «Москвича 2140». Всё, что стояло на базовом седане, речь о двигателе, подвеске, коробке передач, было идентично ему. Кстати, кузов для автомашины не производили, а выбирали из забракованных седанов. 

Автомобиль не стал очень популярным, поскольку его выпускали достаточно небольшими партиями. Но спрос на него таки был, в особенности в области небольших грузовых перевозок. Советский автопром мало производил полноценных грузовых пикапов, несмотря на требование рынка машин такого класса. Прежде всего, производственные мощности ориентированы были на седаны, намного меньше внимания уделяли авто с другим типом кузова. На автомобиль устанавливали двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 75 л.с.